{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van Parijs
| Officiële naam     = BNP Paribas Masters
| Plaats             = Parijs
| Land               = Frankrijk
| Locatie            = Palais Omnisports de Paris-Bercy
| Auspiciën          = ATP
| Deelnemers         = 48 enkel, 24 kwal. / 16 dubbel
| Categorie          = ATP Masters Series
| Ondergrond         = Tapijt, indoor
| Prijzengeld        = € 1.870.000
| Jaar               = 2006
| Datum              = 30 oktober - 5 november
| Editie             = 35
| Vorige             = 2005
| Volgende           = 2007
| Winnaar enkelspel  =  Nikolaj Davydenko
| Winnaar dubbelspel =  Arnaud Clément Michaël Llodra
}}
Het ATP-toernooi van Parijs 2006 werd van 30 oktober tot en met 5 november gespeeld in de Franse stad Parijs. De wedstrijden werden gespeeld op de Tapijtbanen van het Palais Omnisports de Paris-Bercy. Vanwege sponsorcontracten is de officiële naam van het toernooi BNP Paribas Masters'''.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Parijs
ATP-toernooi van Parijs